Mittwinter steht für:
 Wintersonnenwende, den 21. Dezember
 Hochwinter, das Kältemaximum des Winters